Лема́н (,  Ла́ймен) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Мюлуз, кантон Сен-Луи. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Юненг (округ Мюлуз).

Географическое положение 
Коммуна расположена рядом с государственной границей со Швейцарией.

Площадь коммуны — 11,64 км², население — 1112 человек (2006) с тенденцией к росту: 1165 человек (2012), плотность населения — 100,1 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 1151 человек, а в 2012 году — 1165 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 748 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 560 были экономически активными, 188 — неактивными (показатель активности 74,9 %, в 1999 году — 69,5 %). Из 560 активных трудоспособных жителей работали 525 человек (284 мужчины и 241 женщина), 35 числились безработными (23 мужчины и 12 женщин). Среди 188 трудоспособных неактивных граждан 47 были учениками либо студентами, 54 — пенсионерами, а ещё 87 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 495 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 1141 человек. При этом медиана доходов составила 37126 евро на одного налогоплательщика.

Транспорт 

Через коммуну Леман проходит линия базельского трамвая (маршрут № 10, обслуживается BLT). Это — одна из пяти существующих в мире международных трамвайных линий. В Лемане расположен разъезд (линия одноколейная) и старое здание трамвайной станции.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 Церковь Сен-Лежер (Saint-Léger)
 Шато де Ландскрон (Château du Landskron) — руины средневекового замка, основаного в 1297 году.

Примечания

Ссылки 

 Замок Ландскрон
 Описание, схема и фотографии трамвайной остановки